Esta é uma lista de Jogos eletrônicos lançados para o Nintendo Switch. O Switch suporta jogos físicos e digitais. Os jogos físicos são vendidos em cartuchos que entram na unidade do console do Switch. Os jogos digitais são adquiridos através da Nintendo eShop e armazenados nos 32GB de armazenamento interno do Switch ou num cartão microSDXC (até 2TB). O Switch não possui nenhum recurso de bloqueio regional, permitindo que jogos de qualquer região sejam reproduzidos em qualquer sistema.

Jogos Lançados

Cancelados

Série Arcade Archives 
A série Arcade Archives é produzida e publicada pela Hamster Corporation e reproduz fielmente muitas obras clássicas do Arcade.

Série ACA Neo Geo 
A série ACA Neo Geo é produzida e publicada pela Hamster Corporation e reproduz fielmente muitas obras clássicas do Neo Geo.

Série Sega Ages
Uma linha de títulos da Sega Ages está sendo desenvolvida pela M2 Co., Ltd. para o Nintendo Switch. Rieko Kodama está atuando como produtora principal da série.

Série Neo Geo Pocket Color Selection 
Jogos do Neo Geo Pocket Color, lançados pela SNK com melhorias técnicas e com possibilidade de partidas para até 4 jogadores com apenas uma cópia.

Série Johnny Turbo's Arcade 
Jogos de Arcade da empresa Data East, re-lançados pela Flying Tiger Entertainment, Inc. e FTE Games.

Nintendo Switch Online 

Os assinantes do Nintendo Switch Online, podem acessar os aplicativos do Nintendo Entertainment System (NES) e Super Nintendo Entertainment System (Snes), que apresenta uma biblioteca persistente e em expansão de títulos clássicos do sistema. Os jogos estão disponíveis desde que o usuário tenha uma assinatura ativa e deve se conectar on-line pelo menos uma vez por semana para continuar acessando os títulos enquanto estiver off-line. O Nintendo Switch Online no dia 19 de Setembro de 2018, os primeiros jogos de NES foram lançados na mesma data. Os primeiros jogos de Super NES foram lançados no dia 05 de Setembro de 2019, comemorando 1 ano do serviço.

NES

Super NES

Aplicativos 

Jogos para Nintendo Switch
Nintendo Switch